Французско-перуанские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Францией и Перу.
Обе нации являются членами ООН и ВТО.

История 

Французские моряки начали посещать Перу с торговыми миссиями в Азии и остановились в Перу, начиная с 1700-х годов. После того, как Перу объявило о своей независимости от Испании в 1821 году, французские мигранты начали иммигрировать в Перу. К 1825 году в Перу жила небольшая французская община, насчитывающая 300 человек. В 1826 году Франция и Перу установили дипломатические отношения. К 1876 году в Перу проживало 2658 французских граждан. Многие из французских мигрантов в Перу были ремесленниками, торговцами и рабочими. Многие из них происходят с юга Франции возле Пиренеев.

Во время Второй мировой войны Перу оставался нейтральным для большей части войны. Перу разорвало дипломатические отношения с Виши Францией в январе 1943 года после операции «Факел» и правительства Перу поддержали дипломатические отношения с правительством Свободной Франции в изгнании генерала Шарля де Голля. После войны обе страны вновь установили дипломатические отношения.

В феврале 1960 года президент Перу Мануэль Прадо-и-Угартече совершил трёхдневный официальный визит во Францию ​​. В 1964 году президент Франции Шарль де Голль посетил Перу с официальным визитом. В 1973 году Перу разорвало дипломатические отношения с Францией в знак протеста против французских ядерных испытаний в южной части Тихого океана. Разрыв продолжался до 1975 года.

С момента восстановления дипломатических отношений между двумя странами было несколько визитов на высшем уровне между лидерами обеих стран. Перуанцы французского происхождения составляют третье по величине сообщество европейского происхождения в Перу. В то же время во Франции проживает значительное число граждан Перу.

Государственные визиты 
Визиты президента Франции в Перу

 Президент Шарль де Голль (1964)
 Президент Франсуа Миттеран (1987)
 Президент Франсуа Олланд (2016)

Визиты президента Перу во Францию

 Президент Мануэль Прадо-и-Угартече (1960)
 Президент Альберто Фухимори (1991)
 Президент Алехандро Толедо (2001, 2003)
 Президент Ольянта Умала (2012, 2013, 2014, 2015)
 Президент Педро Пабло Кучински (2017)

Двусторонние отношения 
Обе страны подписали несколько двусторонних соглашений, такие как:
 «Соглашение о культурном, научном и техническом сотрудничестве» (1972)
 «Соглашение о финансовом сотрудничестве» (1975)
 «Соглашение о судебной помощи по уголовным делам» (2012 год)
 «Соглашение о транспортном сотрудничестве» (2013 г.)
 «Соглашение об экстрадиции» (2013 год)
 «Соглашение об оборонном сотрудничестве» (2013 г.)
 «Соглашение о приобретении правительством Перу оптической спутниковой системы для наблюдения симметричного разрешения Земли» (2014 г.)
 «Соглашение о сотрудничестве в области образования» (2013)
 «Соглашение о визе на рабочий отпуск» (2018).

Транспорт 
Между Лимой и Парижем есть прямые рейсы Air France.

Торговля 
В 2012 году Перу (наряду с Колумбией) подписало соглашение о свободной торговле с Европейским союзом (в который входит Франция). В 2015 году товарооборот между Францией и Перу составил 680 миллионов евро. Основной экспорт Франции в Перу включает: механическое оборудование, электрическое, электронное и ИТ-оборудование, а также другие промышленные товары. Основной экспорт Перу во Францию включает: сельскохозяйственную продукцию, лесозаготовки, продукцию рыболовства и аквакультуры, а также природный газ. Перу является 93 крупнейшим торговым партнёром Франции в мире и 8-м крупнейшим торговым партнёром в Латинской Америке.

Дипломатические миссии 

 У Франции есть посольство в Лиме.
 У Перу есть посольство в Париже.

Примечания 

Перу
Франция